

Шелбурн — місто, штат Массачусетс
 Шелбурн — місто, штат Нью-Гемпшир
 Шелбурн — місто, штат Вермонт
 Шелбурн — переписна місцевість, штат Вермонт

Див. також 
 Шелбурн (футбольний клуб)